

Toponyme

Montagne 
Plusieurs sommets portent le nom de mont Olympe
 le mont Olympe, montagne grecque, domaine des dieux de la mythologie grecque ;

Province 
 Olympe de Lycie, province de l'Empire byzantin ;
 Olympe de Mysie, province de l'Empire byzantin.

Localités 

 le dème d'Olympe, municipalité grecque de Thessalie ;
 le dème de l'Olympe oriental, ancienne municipalité grecque fusionnée au sein du dème de Díon-Ólympos.

Personnalités 
 
 Sainte Olympe de Constantinople, noble romaine d'origine grecque (byzantine) du 
 Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin ()
 Olympe de Gouges, née Marie Gouze, femme de lettres française et femme politique du 
 Olympe Aguado, photographe primitif français du , fils d'Alexandre Aguado
 Olympe Audouard, née de Jouval, femme de lettres et féministe française du 
 Olympe Gevin-Cassal, née Marie Jeanne Mélanie Olympe Petit, femme de lettres et féministe française de la seconde moitié du  et du début du 
 Olympe Amaury (19 juin 1901-12 mai 2015), doyenne des Français à partir du 2 avril 2015
 Olympe Bhêly-Quenum (1928-), écrivain béninois

Olympe désigne aussi :
 Olympias, aussi appelée Olympie, voire Olympe, mère d'Alexandre le Grand () ;
 Saint Olympius, parfois appelé Olympe, évêque d’Enos, ville de Roumélie du  († vers 343) ;
 Joffrey Boulanger, de son nom de scène Olympe, chanteur français issu de la saison 2 de The Voice, la plus belle voix.

Littérature 

 Olympe, roman de Jean Giono ;
 À la poursuite d'Olympe, roman d'Annie Jay.

Autres 
 L'olympe, un papillon ;
 Tour Olympe, gratte-ciel d'Aubervilliers ;
 Olympe, association informatique française ;
 Olympe, album du chanteur Olympe (2013) ;
 Olympe, ancienne entreprise française de jeux en bois, fournisseur de plusieurs champions de France de tir à l'arc.

Homonymie de prénom